Arciszewscy herbu Cholewa – polski ród szlachecki
 Arciszewscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Arciszewscy herbu Rola – polski ród szlachecki